Morgan Avenue (straat), straat in New York
 Morgan Avenue (Canarsie Line), metrostation aan bovenstaande straat
 Morgan Avenue (muziekproducent), een Nederlands duo van muziekproducenten